Ари Микаэл Бен () — норвежский писатель, драматург и художник, муж принцессы Марты Луизы. Добился раннего литературного успеха благодаря сборнику рассказов «Печальный, как ад» (1999), который разошёлся тиражом около 100 000 экземпляров. Позже написал четыре романа, два сборника рассказов, одну пьесу и книгу о своей свадьбе. С 2013 года до самой смерти активно работал как художник-визуалист, рисуя в неоэкспрессионистской манере. Работы Бена выставлялись в крупных европейских галереях.

В 2002—2017 годах Бен был женат на принцессе Марте Луизе, старшей дочери короля Харальда V. Он оставался частным лицом, но родившиеся в этом браке три дочери занимают четвёртую, пятую и шестую позиции в линии норвежского престолонаследия:

 Мод Ангелика Бен (29 апреля 2003);
  (8 апреля 2005);
  (29 сентября 2008).

Примечания 

Писатели Норвегии
Художники Норвегии